2004-2005 est la neuvième saison de la Superliga, le championnat élite de hockey sur glace en Russie. L'équipe du HK Dinamo Moscou remporte la saison régulière et également les séries éliminatoires.

Saison régulière

Séries éliminatoires 

 Pour la troisième place, le Lokomotiv Iaroslavl bat l'Avangard Omsk deux victoires à zéro.

Trophées 
 Crosse d'or de joueur de l'année : Pavel Datsiouk (Dinamo Moscou).
 Meilleur gardien : Vitali Eremeïev (Dinamo Moscou).
 Équipe-type : Vitali Eremeïev (Dinamo) ; Karel Rachunek (Iaroslavl) - Andreï Markov (Dinamo) ; Viktor Kozlov (Togliatti) - Pavel Datsiouk (Dinamo) - Jaromír Jágr (Omsk).
 Meilleur débutant : Iakov Rylov (Dinamo Moscou).
 Meilleur vétéran : Valeri Kamenski (Khimik Voskressensk).
 Meilleur entraîneur : Vladimir Krikounov (Dinamo Moscou).
 Prix du fair-play : Nikolaï Siomine et Alekseï Tertychny (Metallourg Magnitogorsk).
 Meilleur arbitre : Viatcheslav Boulanov.

Vyschaïa Liga 
Le HK MVD remporte la Vyschaïa Liga.

Références

Voir aussi 

2004-2005
Superliga
Superliga
Sport en Russie en 2004
Sport en Russie en 2005
Russie